Андрониха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Новодугинского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 2 км к юго-западу от Новодугина, в 1 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Новодугино на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района